Bosnië-Herzegovina
 Trnovac (Gradiška), een plaats in de gemeente Gradiška, Bosnië-Herzegovina
 Trnovac (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Trnovac (Gospić), een plaats in de Kroatische gemeente Gospić
 Trnovac (Velika), een plaats in de Kroatische gemeente Velika

Servië
 Trnovac (Knjaževac), een plaats in de Kroatische gemeente Knjaževac